GHK ist eine Abkürzung für
 Geldrischer Heimatkalender
 Gewerkschaft Holz und Kunststoff.

GhK ist eine Abkürzung für
 Gesamthochschule Kassel, heute Universität Kassel.

Abkürzung